Le Scorpion est le nom de plusieurs super-vilains de l'univers Marvel : 
Mac Gargan, devenu Venom III, un ennemi de Spider-Man ;
Carmilla Black, qui devait faire partie des Wakers, un groupe créé par l'A.I.M, mais qui a finalement rejoint le SHIELD ;
Ultimate Scorpion, un clone de Ultimate Spider-Man ;
un des douze membres du Zodiaque, qui a connu plusieurs incarnations, parmi lesquelles Jacob Fury et Mikel Fury, respectivement le frère et le fils de Nick Fury ;
Nicholas Schumann Junior, un gangster de bas étage qui a acheté aux enchères la combinaison du Scorpion faite par Norman Osborn.